Артемчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Артемчук Анатолій Володимирович (1967) — громадський діяч, депутат Хмельницької обласної ради V скликання.
 Артемчук Галік Ісакович (1938) — український філолог, кандидат філологічних наук, професор.
 Артемчук Іван Власович (1898—1973) — український радянський ботанік-флорист, геоботанік.

Прізвища на -ук